

Населені пункти та їхні частини
 Седлець — гміна в Вольштинському повіті Великопольського воєводства
 Седлець — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Седлець — село в гміні Тшебель Жарського повіту Любуського воєводства
 Седлець — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Седлець — село в гміні Паєнчно Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Седлець — село в гміні Радлув Тарнівського повіту Малопольського воєводства
 Седлець — село в гміні Кшешовиці Краківського повіту Малопольського воєводства
 Седлець — село в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Седлець — село в гміні Ізбицько Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Седлець — село в гміні Отмухув Ниського повіту Опольського воєводства
 Седлець — село в гміні Янув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Седлець — село в гміні Мстув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Седлець — село в гміні Седлець Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Седлець — село в гміні Пемпово Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Седлець — село в гміні Костшин Познанського повіту Великопольського воєводства
 Седлець — осада в гміні Пемпово Гостинського повіту Великопольського воєводства

Примітки